Herrschaft Spiegelberg steht für:

 Herrschaft in Niedersachsen, siehe Grafen von Spiegelberg
 Herrschaft im heutigen Schweizer Kanton Jura, siehe Ruine Spiegelberg (Freiberge)
 Herrschaft im Thurgau, siehe Ruine Spiegelberg (Wetzikon TG)